-й чемпионат Аргентины  прошёл с 11 по 20 марта 2002 года.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке победил Рубен Фельгаер со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
2002 год в шахматах
Март 2002 года
Спорт в Аргентине в 2002 году